

Юніс — місто, штат Луїзіана
 Юніс — місто, штат Нью-Мексико